Alexander Schreiner, Amerikaans componist
 Bob Schreiner, Nederlands Engelandvaarder
 William Philip Schreiner, Zuid-Afrikaans politicus
 Schreiner Airways